

Persone 
 Hanne Mestdagh – cestista belga, sorella di Kim
 Karel Mestdagh – compositore, organista e docente belga
 Kim Mestdagh – cestista belga, sorella di Hanne
 Paul Mestdagh – pallavolista belga
 Philip Mestdagh – allenatore di pallacanestro belga, padre di Kim e Hanne